JFK kan syfta på:

 JFK – amerikansk president 1961–63, se John F. Kennedy
 JFK – IATA-kod för en internationell flygplats i New York, se John F. Kennedy International Airport
 JFK (film) – en amerikansk film från 1991